Iwan Kolesnikow () ist der Name folgender Personen:

* Iwan Sergejewitsch Kolesnikow (* 1983), russischer Schauspieler 
 Iwan Stepanowitsch Kolesnikow (1901–1985), sowjetisch-russischer Chirurg
 Iwan Stepanowitsch Kolesnikow (General) (1911–1994), sowjetisch-russischer Generalleutnant